Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2002 года среди мужчин — 20-й розыгрыш комплекта наград в хоккее с шайбой, который прошёл с 9 по 24 февраля на ледовых аренах «Е-Центр» и «Пикс Айс Арена» в американских городах Солт-Лейк-Сити и Прово. Это были вторые Олимпийские игры, для которых в Регулярном сезоне НХЛ был сделан перерыв, длившийся с 14 по 25 февраля: сборные-участницы смогли созвать лучших игроков НХЛ для участия в турнире.

Формат 
В розыгрыше участвовали 14 команд: шесть ведущих сборных мира (Канада, Чехия, Финляндия, Россия, Швеция и США) автоматически вышли в финальный турнир. Квалификацию собственно на олимпийский турнир прошли 8 сборных: Австрия, Белоруссия, Франция, Германия, Латвия, Словакия, Швеция и Украина, причём Белоруссия и Германия попали в финальный раунд. Формат турнира был точно таким же, как и в Нагано, но подвергся критике: не все клубы НХЛ согласились отпустить игроков для сборных. В частности, отказ получили игроки сборных Германии и Словакии, но Словакия даже без них вышла в финальный групповой этап. Подвергся критике также и формат финального группового этапа, поскольку все его участники и так автоматически выходили в плей-офф. Формат был изменён на следующих играх в Турине.

Обзор

Предварительные этапы 
Белоруссия стала первой и главной сенсацией этого турнира: команда заняла 4-е место и не попала на пьедестал почёта, но вошла в историю. Проиграв все три матча в группе D в финальном раунде, она вышла на лидера группы C, сборную Швеции, и сенсационно победила шведов со счётом 4:3 в четвертьфинале благодаря голу Владимиру Копатя из-за синей линии и последовавшему рикошету от маски вратаря Томми Сало. После этого СМИ Швеции свалили всю вину в поражении на игроков и даже угрожали раскрыть информацию о зарплатах игроков НХЛ. В знак протеста против действий СМИ шведские хоккеисты отказались возвращаться в Швецию во время перерыва в НХЛ.

Второй сенсацией стала сборная США: её костяк составляли игроки старше 30 лет, выступавшие ещё на Олимпиаде 1998 года, а сама сборная не считалась фаворитом Игр. Тренером сборной был назначен Хёрб Брукс, творец «Чуда на льду» 1980 года, когда его сборная победила команду СССР и выиграла Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. Завершавшие карьеру в НХЛ Майк Рихтер и Фил Хаусли вышли на пик формы, а Бретт Халл, Джон Леклер и Майк Модано составили «Божественную линию» атаки и вышли на первые позиции в рейтинге бомбардиров. США сыграла вничью с Россией 2:2 на групповом этапе, что заставило прессу сравнить выступление с игрой 1980 года, и заняла 2-е место в группе после Швеции.

По иронии судьбы, Россия и США сыграли в полуфинале турнира ровно в день 22-летия «Чуда на льду»: в 1980 году 22 февраля выпало на пятницу, и в 2002 году эта дата тоже выпала на пятницу. Сборная США решила исход игры ещё в первые два периода, забив три безответные шайбы, а Россия ответила двумя шайбами только в третьем периоде. Однако российские болельщики и тренерский штаб после матча безуспешно пытались добиться пересмотра результата игры, заявив, что организаторы игр умышленно назначили судей НХЛ и специально пытались добиться финала США—Канада. Иного мнения придерживался вратарь Николай Хабибулин, отразивший 49 бросков (из них 38 в первых двух периодах). У сборной Канады также выдалось не очень удачное начало турнира: поражение от Швеции 5:2, победа над Германией 3:2 и ничья против Чехии. Усугубило обстановку в команде ещё и возмущение состоявшего в тренерском штабе Уэйна Гретцки тем, что судья прозевал фол на Теорене Флёри в матче против Чехии. Однако в плей-офф Канада преобразилась, победив Финляндию 2:1 и Белоруссию 7:1.

Финал 
США и Канада встретились в финале 24 февраля: Канада не побеждала на Олимпиадах с 1952 года, когда ничья с США 3:3 гарантировала ей победу в турнире, а США не выигрывали с 1980 года, когда в воскресенье победили Финляндию и взяли золотые медали. Счёт 2:2 в финале в итоге не устоял, и Канада тремя последовавшими безответными шайбами обеспечила себе титул олимпийских чемпионов. Второй раз (впервые за 70 лет) сборная США не смогла завоевать медали на родной площадке: в 1932 году в Лейк-Плэсиде сборная США проиграла Канаде 2:1 в первом же матче и осталась в итоге на 2-м месте.

В связи с ожидаемым североамериканским дерби в финале телевизионные рейтинги финальной игры стали самыми высокими за всё время наблюдения за Играми на тот момент. Трансляция игры в прямом эфире телекомпанией NBC была оценена в 10,7 баллов: высшая оценка матча Олимпиады или НХЛ со времён Олимпиады 1980 года, а также крупнейшая аудитория в США за 22 года. В Канаде игру посмотрели 10,6 млн. человек на телеканале CBC Sports, и этот матч стал крупнейшим по числу телезрителей, смотревших его. Прежний рекорд в 4 миллиона 957 тысяч человек пришёлся на последнюю, седьмую игру финала Кубка Стэнли 1994 года. На исходе третьего периода комментировавший игру Боб Коул заявил:

Теперь, спустя 50 лет, настало время Канаде встать и поаплодировать. Все встаньте и аплодируйте! Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, 2002 год, мужской хоккейный турнир, золотая медаль: Канада!

Как гласит распространённая легенда, заливщик льда Трент Эванс перед началом игры спрятал монетку в один доллар под центральную точку вбрасывания на льду, и именно это, как уверяет легенда, принесло олимпийское золото и мужской и женской команде Канады.

Стив Айзерман и Брендан Шанахан стали соответственно вторым и третьим хоккеистами, которые успели выиграть в один год и Кубок Стэнли, и Олимпиаду (в 1980 году первым стал Кен Морроу из сборной США). Соответственно, Крис Челиос и Бретт Халл стали вторым и третьим хоккеистами, которые в один год завоевали Кубок Стэнли и серебряные медали Олимпиады (в 1998 году первым таким стал россиянин Сергей Фёдоров).

Отборочный турнир 
Перед Олимпийским турниром в серии отборочных турниров определялись ещё 6 команд для участия в предварительном турнире.

Из-за международной дисквалификации Югославии в 1999 году, команде было представлено право участвовать в отборочном турнире. 11 и 12 декабря 1999 года она встречалась со слабейшей, из четырёх команд Дивизиона II, заявившей об играх в отборочном турнире.

11 декабря София  —  6:7

12 декабря София  —  4:7

1-й этап 
На первом этапе отборочного турнира играло 16 команд, разделенных на четыре группы, где по системе «каждый с каждым» определялись сильнейшие команды. Они выходили во второй этап отборочного турнира. На первом этапе играли 13-16 команды ЧМ-1999, 8 команд Дивизиона I и 4 команды Дивизиона II, заявившие об играх в отборочном турнире.

2-й этап 
К победителям 1-го этапа подключались команды, занявшие на ЧМ-1999 9-12 места. В двух группах по 4 команды по системе «каждый с каждым» определялось по 3 команды. Они попадали в предварительный турнир.

Предварительный турнир 
К командам, занявшим 7-е и 8-е места на ЧМ-1999, присоединилось 6 команд из 2-го этапа отборочного турнира. В двух группах по 4 команды по системе «каждый с каждым» определялись победители, которые выходили в основной турнир. Остальные команды квалифицировались за 9-14 места.

Группа А

Группа В

Классификация

Классификация 13-14

Классификация 11-12

Классификация 9-10

Финальный турнир 
К командам, занявшим 1-6 места на ЧМ-1999, присоединялись 2 победительницы предварительного этапа. В двух группах по 4 команды проводился турнир по системе «каждый с каждым».

Группа С

Группа D

Плей-офф 
По результатам финального турнира определялись пары плей-офф и по кубковой системе проводились игры навылет.

Четвертьфиналы 
Время местное (UTC-7).

Полуфиналы 
Время местное (UTC-7).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-7).

Финал 
Время местное (UTC-7).

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Примечания

Ссылки 

 Official results for men's tournament
 Official structure and seeding for men's qualification and Olympic tournament

Хоккей на зимних Олимпийских играх 2002